Nico Faller (ur. 15 września 1988 we Fryburgu Bryzgowijskim) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SZ Breitnau.

W reprezentacji zadebiutował w 2003. 13 lutego 2005 po raz pierwszy wystartował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując premiowane punktami do klasyfikacji generalnej 14. miejsce w Brotterode. 28 stycznia 2007 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 49. miejsce podczas konkursu w Oberstdorfie. W 2009 startował na Uniwersjadzie, gdzie zdobył brązowy medal w drużynie.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2009  Harbin – 9. miejsce (K-90), 20. miejsce (K-125)
 Drużynowo
 2009  Harbin –  3. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Harbin – 14 stycznia 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni we Fryburgu Bryzgowijskim
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009